Jakosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jakosaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Jakosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Jakosaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar